LP1 — дебютный студийный альбом британской певицы и автора песен FKA twigs, выпущенный 6 августа 2014 года лейблом .

LP1 был хорошо оценён мировыми критиками, а также занял высокие позиции во многих годовых музыкальных рейтингах. В поддержку альбома было выпущено три сингла: "Two Weeks", "Pendulum" и "Video Girl". Альбом был номинирован на премии Mercury Prize в 2014 году, а также получил был номинирован на "Grammy Awards" 2015 в номинации "Лучшая упаковка записи".

Отзывы критиков 
В Metacritic, который устанавливает  рейтинг от 0 до 100 по отзывам от главных критиков, на основе 32 рецензий альбому присудили средний балл 87, что означает «всеобщее признание».

Список композиций

Участвовали в создании 
Данные взяты из Allmusic.

 Талия Барнетт — вокал, музыка, басы, аранжировка басов, композитор, дизайн, ударные, оркестровка, клавишные, основной артист, продюсер, аранжировка струнных, синтезатор
 Эндрю Эйджд — гитара
 Дэниел Эйджд — контрабас, клавишные
 Клемс Казино — продюсер
 Джоэль Компасс — композитор
 Джон Дэвис — мастеринг
 Пол Эпворт — композитор, ударные, гитара, клавишные, фортепиано, продюсер
 Эмиль Хейни — композитор, ударные, инженер звукозаписи, оркестровка, меллотрон, продюсер, синтезатор
 Л.Дж. Хау — бас-гитара
 Девонт Хайнс — композитор, гитара, продюсер
 Джозеф Хартвелл Джонс — инженер звукозаписи, инженер звукозаписи по вокалу
 Джесси Канда — оформление, цифровая обработка изображений
 Фил Ли — дизайн
 Sampha — композито, ударные, фортепиано, продюсер, синтезатор
 Tic — дополнительная музыка, композитор, ударные, гитара
 Майкл Волп — композитор
 Дэвид Ренч — сведение

Чарты

История релиза

Примечания 

Альбомы 2014 года